Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Heinz Günthardt che ha battuto in finale Kim Warwick 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 José Higueras (primo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Heinz Günthardt (campione)
 Balázs Taróczy (semifinali)

 Rolf Gehring (secondo turno)
 Kim Warwick (finale)
 Paul McNamee (quarti di finale)
 Peter McNamara (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1980